О́стин Ли Бэ́сис (, род. 14 сентября 1976, Сигейт, Бруклин, Нью-Йорк) — американский актёр. Наиболее известен по ролям Мэтта Роджерса в сериале «Жизнь непредсказуема» и Джей Ти Форбса в сериале «Красавица и чудовище».

Биография 
Бэсис родился в Бруклине, боро Нью-Йорка и посещал там среднюю школу Марка Твена №239 () и Мидвудскую старшую школу (). В начале он не мог решить, чему посвятить жизнь, актёрскому мастерству или медицине, но всё-таки решил стать актёром когда учился в Бингемтонском университете (). После университета Бэсис поступил в Актёрскую студию (). Он страдает сахарным диабетом 1-го типа и участвовал в акциях по предотвращению этого заболевания.

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Киноактёры США